De UEFA Women's Champions League 2021/22 was het 21ste seizoen van dit Europese voetbaltoernooi voor vrouwen georganiseerd door de UEFA. De finale vond op 21 mei 2022 plaats in het Juventus Stadium in Turijn, Italië.

Kalender

Kwalificatie 
Oorspronkelijk was er voorafgaand aan de kwalificatieronde een voorronde gepland, waarbij er twee keer een thuis- en uitwedstrijd gespeeld zou worden door de kampioenen van de laagst geklasseerde landen. Dit was het geval indien er meer dan 50 clubs zouden meedoen aan het toernooi en de titelhouders zich niet hadden gekwalificeerd via de competitiepositie. Omdat er vijftig clubs meedoen aan het toernooi werd deze ronde overgeslagen.

1e ronde 
De eerste ronde werd gespeeld in een mini-toernooiformaat van elk vier teams. De loting vond plaats op 2 juli 2021. Bij de loting werd ook bepaald welke clubs als hosts dienden voor de minitoernooien. De halve finales werden op 17 en 18 augustus 2021 gespeeld. De wedstrijden om de derde plaats en de finales werden op 20 en 21 augustus 2021 gespeeld.

Kampioensroute

Toernooi 1 
Gehost door Gintra Universitetas.

Toernooi 2 
Gehost door Glasgow City.

Toernooi 3 
Gehost door Osijek.

Toernooi 4 
Gehost door SFK 2000.

Toernooi 5 
Gehost door Åland United.

Toernooi 6 
Gehost door Apollon Limasol.

Toernooi 7 
Gehost door PAOK Saloniki.

Toernooi 8 
Gehost door Juventus.

Toernooi 9 
Gehost door FC Twente.

1 De play-off om de derde plaats tussen Peamount United en Tbilisi Nike werd afgelast, nadat het hele team van Tbilisi Nike op last van de Nederlandse gezondheidsautoriteiten in quarantaine moest vanwege een positieve coronatest. De UEFA besloot Peamount United een reglementaire 3–0 overwinning toe te kennen.

Toernooi 10 
Gehost door Pomurje.

Toernooi 11 
Gehost door Czarni Sosnowiec.

Niet-kampioensroute

Toernooi 1 
Gehost door FC Zürich.

Toernooi 2 
Gehost door Kristianstad.

Toernooi 3 
Gehost door Rosenborg.

Toernooi 4 
Gehost door Lokomotiv Moskou.

2e ronde 
De loting voor de tweede ronde vond plaats op 22 augustus 2021. De heenwedstrijden werden op 31 augustus en 1 september gespeeld en de terugwedstrijden op 8 en 9 september 2021 gespeeld.

Kampioensroute 
 De zeven winnaars plaatsen zich voor de groepsfase.

|}

Niet-kampioensroute 
 De vijf winnaars plaatsen zich voor de groepsfase.

|}

Groepsfase 
De loting voor de groepsfase vond op 13 september 2021 plaats. De top 2 van elke groep plaatst zich voor de kwartfinales.

Groep A

Wedstrijden

Groep B

Wedstrijden

Groep C

Wedstrijden

Groep D

Wedstrijden

Knock-outfase 
In de knock-outfase spelen de teams twee keer tegen elkaar, zowel uit als thuis. De loting voor de kwartfinales vond op 20 december 2021 plaats. De finale bestaat uit één wedstrijd gespeeld op neutraal terrein.

Gekwalificeerde teams

Wedstrijdschema

Kwartfinales 
De heenwedstrijden werden op 22 en 23 maart 2022 gespeeld, de terugwedstrijden op 30 en 31 maart 2022.

|}

Wedstrijden

Halve finales 
De loting voor de halve finales werd op 20 december 2021 gehouden, na de loting voor de kwartfinales. De heenwedstrijden werden tussen 22 en 24 april 2022 gespeeld, de terugwedstrijden op 30 april. De wedstrijden van FC Barcelona in de kwart- en halve finale (respectievelijk 91.553 en 91.648 toeschouwers) hadden de grootste gerapporteerde opkomst in het vrouwenvoetbal, sinds de wedstrijd tussen Mexico en Denemarken in 1971 in het Aztekenstadion, waar 111.000 toeschouwers aanwezig waren.

|}

Wedstrijden

Finale 
De finale werd op 21 mei 2022 gespeeld in het Juventus Stadium in Turijn. Op 20 december 2021 werd na de lotingen voor de kwartfinales en halve finales bepaald welke winnaar van de halve finale als het 'thuisspelende' team wordt aangewezen.

Externe link 
  Officiële website

Europacupvoetbal 2021/22
UEFA Women's Champions League